DRG est un sigle qui peut faire référence à :
 Diagnosis related group, un système d'organisation administrative et statistique des soins dans la médecine hospitalière américaine ;
 Direction régionale du génie, une ancienne composante de l'Armée de terre française ;
 Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, une ancienne compagnie du transport ferroviaire allemand ;
 Dorsal Root Ganglion (en français, ganglion spinal), en anatomie et en neurologie.